Lycoris može označavati:
 Lycoris (Plantae) Herb., biljni rod iz porodice Amaryllidacea
 Lycoris (Animalia) Lamarck, 1818, rod mnogočetinaša iz porodice Nereididae.